Безымянка — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Безымянка — хутор в Михайловском районе Волгоградской области.
 Безымянка — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Безымянка — деревня в Енисейском районе Красноярского края.
 Безымянка — хутор в Морозовском районе Ростовской области.
 Безымянка — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Безымянка — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Безымянка — деревня в Майнском районе Ульяновской области, упразднена в 2002 г.
 Безымянка — село в Татарбунарском районе Одесской области.

Реки 
 Безымянка (приток Аргаа-Салаа)
 Безымянка (приток Берёзовки) — в Карелии.
 Безымянка (приток Биксура)
 Безымянка (приток Богдашкины)
 Безымянка (приток Большого Анзаса)
 Безымянка (приток Большого Пита)
 Безымянка (приток Бузулука, притока Самары) — в Оренбургской области.
 Безымянка (приток Бузулука, притока Хопра) — в Волгоградской области.
 Безымянка (приток Витима)
 Безымянка (приток Выдровки)
 Безымянка (приток Горбицы)
 Безымянка (приток Енисея)
 Безымянка (приток Зеи)
 Безымянка (приток Ильда) — в Ярославской области.
 Безымянка (приток Кии)
 Безымянка (приток Киши) — в Адыгее и Краснодарском крае.
 Безымянка (приток Кутимы)
 Безымянка (приток Лапшанги) — в Нижегородской области.
 Безымянка (приток Лютоги) — на Сахалине.
 Безымянка (приток Малого Каса)
 Безымянка (приток Маймечи)
 Безымянка (приток Малого Кизаса)
 Безымянка — в Краснодарском крае, приток Малой Лабы
 Безымянка (приток Медведицы) — в Волгоградской области.
 Безымянка (приток Мочегая) — в Оренбургской области.
 Безымянка (приток Самары) — в Самарской области.
 Безымянка (приток Сочура) — в Красноярском крае.
 Безымянка (приток Среднего Егорлыка) — в Ростовской области.
 Безымянка (приток Суундука)
 Безымянка (приток Тындыкана)
 Безымянка (приток Тулдуни)
 Безымянка (приток Туру)
 Безымянка (приток Хетика)
 Безымянка (приток Чёрной) — в Пермском крае.
 Безымянка (приток Чировой)
 Безымянка (приток Энгажимо)
 Безымянка (приток Юдомы)
 Безымянка — в Самарской области. (?)

Другое 
 Безымянка — промышленный и жилой массив в Самаре.
 Безымянка — железнодорожная станция в Самаре.
 Безымянка — аэродром в Самаре.
 Безымянка — станция Самарского метрополитена.
 Метро 2033: Безымянка (также известен просто под названием «Безымянка») — фантастический роман Сергея Палия, вышедший в свет в 2010 году.

См. также 
 Безымянная
 Безымянное
 Безымянный
 Безымяновка